Il Giro del Lazio 1945-1, undicesima edizione della corsa, si svolse il 24 giugno 1945 su un percorso di 180,2 km. Fu la prima edizione della corsa che si svolse nel 1945. La vittoria fu appannaggio dell'italiano Michele Motta il quale precedette i connazionali Fausto Coppi e Luciano Maggini.

Ordine d'arrivo (Top 4)

Collegamenti esterni 
 
 

Ciclismo nel 1945
Giro del Lazio